UGC 11415 ist eine Spiralgalaxie im Sternbild Drache, welche etwa 347 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. UGC 11415 bildet zusammen mit NGC 6786 ein wechselwirkdendes Galaxienpaar.

Weblinks 

 Hubble-Weltraumteleskop

Einzelnachweise